В отборочном турнире на Чемпионат мира по League of Legends 3-го сезона «International Wildcard Tournament 2013», который проходил с 21 по 23 августа 2013 года в рамках ежегодной международной выставки компьютерных игр Gamescom 2013 в Германии, принимало участие 5 команд, не являющихся представителями Champions Korea, LoL Pro League, Garena Premier League и обоих дивизионов Championship Series.

На данном турнире среди чемпионов неосновных региональных соревнований была разыграна единственная путёвка в групповой этап Season 3 League of Legends World Championship, обладательницей которой стала команда «GamingGear.eu», представлявшая Первый региональный чемпионат СНГ.

Команды 
Следующие команды отобрались для участия в групповом этапе турнира:

Групповой этап

Плей-офф

Сетка

1/2 финала (до двух побед)

Финал (до двух побед)

Примечания 

Отборочные турниры на Чемпионат мира по League of Legends